iD — бесплатный онлайн-редактор геоданных OpenStreetMap (OSM), созданный на JavaScript и выпущенный в 2013 году. Он предназначен для простого и удобного использования и используется в качестве редактора по умолчанию на главной странице OSM.

Использование 
Это самый популярный редактор OSM по количеству пользователей.
Функции iD включают в себя выбор пользовательских аэрофотоснимков и встроенную поддержку фотографий Mapillary.
Некоторые специализированные форки iD:
 Strava Slide, которая позволяет легко оптимизировать способы сопоставления GPS-треков, собранных пользователями Strava.
 iD-indoor, который предназначен для картографирования в помещении
 Mapeo, экспериментальный редактор для автономного картографирования в удаленных средах.
 RapiD, разработанный Facebook как инструмент импорта для просмотра и добавления дорог, обнаруженных с помощью запатентованных алгоритмов Facebook.

История 
До iD основным веб-редактором данных OpenStreetMap был редактор Potlatch 2 на основе Flash. Проект редактора iD был основан автором Potlatch 1 и 2 Ричардом Фэйрхерстом (Richard Fairhurst) 13 июля 2012 года и на конференции State of the Map 14 октября 2012 года.

В сентябре 2012 года  объявил победителей конкурса Knight News Challenge: Конкурс данных. Команда из Development Seed/Mapbox была выбрана победителем в конкурсе на разработку новых инструментов для OpenStreetMap и получила грант в размере $575,000. С этой инвестицией Mapbox сотрудничал с Ричардом Фэйрхерстом для работы над iD. Первоначальный релиз iD под названием «Alpha0» вышел вскоре после этого, 22 декабря 2012 года.

Название 
Выбор iD в качестве названия связан с популярностью getElementById в JavaScript, сочетанием iPad с Système D, и данью уважения модели автомобиля Citroen iD. Он также должен был быть проще в написании, чем Potlatch.

Техническая база 
Этот редактор задумывался как реимплементация архитектуры Potlatch 2 в JavaScript с переработанным пользовательским интерфейсом. Единственным большим внутренним изменением был переход от архитектуры предустановленных XML-тегов к архитектуре, основанной на JSON.

В то время как первоначальные версии были основаны на фреймворке Dojo, iD теперь использует библиотеку D3.js для рендеринга, а основной режим рендеринга — через SVG. Её основная архитектура модульная и спроектирована так, чтобы легко использоваться в других инструментах на JavaScript для OpenStreetMap.

Версии

См. также 
OpenStreetMap
JOSM
Potlatch

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Страница iD в Wiki OpenStreetMap
 Страница проекта на GitHub

OpenStreetMap